Estela kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Estela (freguesia i Portugal), Porto, Póvoa de Varzim,

Spanien 

 Estella-Lizarra (ort), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar